Arsizio pode referir-se a:

Brusino Arsizio, Suíça
Busto Arsizio, Italia

Desambiguações de topônimos